Vidyā, vocabolo sanscrito dal significato di conoscenza.

Vidyā, nell'Induismo, è anche un epiteto della dea Sarasvatī, Dea del Sapere.

Note

Concetti induisti